Das Fraueneinzel im Tischtennis bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde vom 6. bis 10. August im Pavilhão 3 des Riocentro ausgetragen.

Ergebnisse

Weblinks 
 

Einzel Frauen